Okręty US Navy o nazwie USS  "United States", pochodzącej od nazwy kraju:
Cztery okręty nosiły to miano, ale tylko jeden wszedł do służby (został później przejęty przez Marynarkę Konfederacji)
 Pierwszy "United States" był fregatą żaglową, która brała udział w wojnie brytyjsko amerykańskiej, a później została zdobyta przez Skonfederowane Stany Ameryki podczas wojny secesyjnej i została włączona do Marynarki Konfederacji jako "Confederate States' Ship United States."
 Drugi "United States" (CC-6), był krążownikiem liniowym typu Lexington, którego budowa została przerwana zgodnie z ustaleniami traktatu waszyngtońskiego
 Trzeci "United States" (CVA-58) był lotniskowcem o radykalnie nowym projekcie, ale jego budowa została przerwana pięć dni po położeniu stępki. Zobacz więcej w Rewolta Admirałów.
Lotniskowiec o oznaczeniu CVN-75 został nazwany "United States" przed położeniem stępki, ale podczas budowy został przemianowany na "Harry S. Truman".

Zobacz też 
liniowiec oceaniczny SS "United States"

United States